Kuhn je priimek več znanih ljudi:

Adalbert Kuhn (1812—1881), nemški indogermanist in mitolog
Alvin Boyd Kuhn 1880—1963, ameriški lingvist, komparativni religiolog in mitolog
Franz Kuhn (1817—1896), avstrijski feldmaršal
Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn (1842—1894), nemški botanik
Hans Kuhn (1899—1988), nemški lingvist
Harold W. Kuhn (1925—2014), ameriški matematik
Helmut Kuhn (1899—1991), nemški filozof
Oskar Kuhn (1908—1990), nemški paleontolog
Richard Johann Kuhn (1900—1967), avstrijsko-nemški kemik, nobelovec 1938
Thomas Samuel Kuhn (1922—1996), ameriški fizik in znanstveni teoretik